Чемпіонат Фарерських островів з футболу 2019 — 77-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Фарерських островів. Стартував 10 березня 2019 року. Титул чемпіона здобув Клаксвік.

Клуби 
Клуб ТБ/ФКС/Ройн припинив співпрацю і замість нього у першості брав участь Творойрі.

Турнірна таблиця

Лідери чемпіонату

Результати

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт ліги 
 Чемпіонат Фарерських островів на soccerway 

2019
Фарерські острови